

Lokalizacje

Niemcy 
 Gstadt – dzielnica Treuchtlingen
 Gstadt – dzielnica Viechtach
 Gstadt am Chiemsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Gstaad
 Gstatt